Kerubin Pehm (Koprivnica 1727. – Krapina 1787. ), franjevac.

Studirao je u Pečuhu, bio najbolji student, kasnije gimnazijski i viskokoškolski profesor. Napisao više teoloških djela kojima je bitno pridonio poznavanju teologije 18. stoljeća.

 Hrvatski katolički svećenici
 teolozi